Pijao (Quindío), een gemeente in het Colombiaanse departement Quindío
 pijao (volk), een inheems volk in Quindío en omstreken